Mužská čtyřhra Estoril Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do deblové soutěže estorilského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Eric Butorac a Scott Lipsky, jehož členové v Estorilu nestartovali. Butorac v srpnu 2016 ukončil profesionální kariéru a Lipsky nastoupil do paralelně probíhajícího Istanbul Open.

Vítězem se stal americko-novozélandský nenasazený pár Ryan Harrison a Michael Venus, který ve finále zdolal španělskou dvojici David Marrero a Tommy Robredo, startující díky žebříčkové ochraně, po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Harrison vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Venuse to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Samuel Groth /  Robert Lindstedt (1. kolo)
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (1. kolo)
  Leander Paes /  André Sá (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Estoril Open
Sport v Portugalsku v roce 2017
ATP World Tour 2017